Dameas () ist der Name von:

 Dameas (Sohn des Matrokles), Strategos in Magara
 Dameas (Sohn des Phinton), Strategos in Tegea
 Dameas (Sportler), Sieger bei den Spielen in Tegea
 Dameas aus Kroton, Erzgießer
 Dameas aus Kleitor, Erzgießer